Чердачок «Фруттис» — анимационно-сатирическое ток-шоу, спонсируемое производителем одноимённых йогуртов, выходившее на телеканале ОРТ с 5 декабря 1997 по 2 января 1999 года. Также выходила на ТВ-6 с 21 марта по 4 сентября 1999 года. Самый первый проект телекомпании «Пилот-ТВ». Летом-осенью 1998 года по субботам программа выходила под названием «Чердачок братьев пилотов».

Проект участвовал в Тарусе-1998.

Ведущие Шеф и Коллега — персонажи из мультфильмов А. Татарского («Следствие ведут Колобки») — принимали у себя в гостях известных людей. В получасовой программе звёзды-гости рассказывали о своём детстве. В программе устраивались конкурсы, а также показывались фильмы («криптоисторические расследования»).

Гости

Примечания

Ссылки 
 пилот-тв.рф
 Выпуск программы с Леонидом Ярмольником от 1998 года

Телепередачи Первого канала
Пилот ТВ
Телепередачи телекомпании ВИD
Передачи ТВ-6
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи, запущенные в 1997 году
Телепередачи, закрытые в 1999 году
Телепередачи России